Jędrychowo ist der Name von vier Orten in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jędrychowo (Frombork), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Heinrichsdorf, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Jędrychowo (Grunwald), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945: Heinrichau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jędrychowo (Kisielice), Dorf im Powiat Iławski, bis 1945: Heinrichau, Kreis Rosenberg, Westpreußen
 Jędrychowo (Sorkwity), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Heinrichshöfen, Kreis Sensburg, Ostpreußen